Dunkerque  è città portuale e un comune francese. In lingua inglese è noto come Dunkirk, toponimo anche per altri luoghi. Il nome Dunkerque compare in diversi ambiti:

Dunkerque – città portuale e un comune francese
Arrondissement di Dunkerque –  suddivisione amministrativa francese,
Battaglia di Dunkerque –  battaglia svoltasi tra il 25 maggio ed il 3 giugno circa del 1940
Classe Dunkerque – classe di incrociatore da battaglia francesi
Dunkerque – incrociatore da battaglia, unità capoclasse Classe Dunkerque
Dunkerque (Dunkirk) – film del 1958 diretto da Leslie Norman
Dunkirk (Dunkirk) – film del 2017 diretto da Christopher Nolan